Termenul „Manea” se poate referi la:

 Manea, gen muzical
 Toponime
 Manea, curs de apă, afluent al râului Crasna

 Nume de familie
 Ciprian Mircea Manea (* 1980), jucător de fotbal român
 Gheorghe Manea (1904, Râmnicu Sărat  1978, București), inginer român
 Ioan Manea, senator român (ales în județul Iași)
 Maria Manoliu-Manea, lingvistă americană de origine română
 Mirel Manea
 Nicolae Manea (n. 1954, București), antrenor de fotbal român
 Norman Manea (n. 1936, Suceava), romancier născut în România
 Oana Andreea Manea, jucătoare de handbal din România

 Prenume
 Manea Mănescu (1916, Brăila  2009), politician comunist român

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera M
 Măneasa
 Mănescu
 Mânea
 Radu Mânea, un deputat român (ales în județul Vrancea)

Nume de familie românești
Prenume masculine românești
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din turcă